Нью́элл () — фамилия и имя английского происхождения. Известные носители фамилии:

 Ньюэлл, Алекс (род. 1992) — американский актёр и певец.
 Ньюэлл, Аллен (1927—1992) — американский учёный в области когнитивной психологии и искусственного интеллекта.
 Ньюэлл, Гейб (род. 1962) — основатель и управляющий директор американской компании по разработке компьютерных игр Valve Corporation.
 Ньюэлл, Майк (род. 1942) — британский режиссёр и продюсер.
 Ньюэлл, Норман (1909—2005) — куратор Американского музея естественной истории в Нью-Йорке, профессор Колумбийского университета.
 Ньюэлл, Эдмунд (1857—1915) — лилипут, выступавший в труппе американского антрепренёра Финеаса Тейлора Барнума.
 Ньюэлл, Эндрю (род. 1984) — американский лыжник.

См. также 
 Ньюолл